Ахметов е фамилно име, което може да се отнася за:
 Даниял Ахметов (род. 1954) - казахски политик, министър-председател на Казахстан (2003-2007)
 Илзат Ахметов (род. 1997) - руски футболист, част от Националния отбор на Русия
 Ринат Ахметов (род. 1966) – украински бизнесмен и политик
 Серик Ахметов (род. 1958) - казахски политик, министър-председател на Казахстан (2012-2014)

Пояснителни страници